Llista d'asteroides del 123.001 al 124.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 123001–123100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 123101–123200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 123201–123300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 123301–123400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 123401–123500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 123501–123600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 123601–123700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 123701–123800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 123801–123900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 123901–124000 [ modifica]